Георгий Латышев:
 Латышев, Георгий Александрович (1901—1977) — советский военачальник, генерал-майор.
 Латышев, Георгий Дмитриевич (1907—1973) — советский физик, академик АН КазССР (1958), член-корреспондент АН УССР (1948).